All Elite Wrestling (AEW) to federacja wrestlingu z siedzibą w Jacksonville w stanie Floryda. Personel AEW składa się z zapaśników, menadżerów, komentatorów, spikerów, osób przeprowadzających wywiady, sędziów, trenerów oraz innych różnych pozycji. Członkowie personelu korporacyjnego są również uwzględnieni.

AEW jest siostrzaną promocją Ring of Honor (ROH) i współpracuje z japońskimi organizacjami New Japan Pro-Wrestling (NJPW), CyberFight - obejmujący Pro Wrestling Noah (NOAH), DDT Pro-Wrestling (DDT), i Tokyo Joshi Pro Wrestling (TJPW) i Pro Wrestling Wave, meksykańską Lucha Libre AAA Worldwide (AAA) i brytyjską Revolution Pro Wrestling (RevPro).

Personel został pogrupowany na podstawie pełnionej roli. Imię ringowe znajduje się po lewej stronie, a prawdziwe imię i nazwisko – po prawej. Jeśli ktoś jest nieaktywny z dowolnego powodu i nie występuje w programach AEW, ta informacja jest odnotowywana.

Rodzina Khan

Roster

Zapaśnicy

Zapaśniczki

Inni pojawiający się na wizji

Sędziowie

Inny personel ekranowy

Trenerzy (producenci)

Personel korporacyjny

Wiceprezesi

Kierownictwo

Uwagi

Przypisy 

All Elite Wrestling
Strony przeglądowe – sport
Listy związane z wrestlingiem